Mistrzostwa krajów bałkańskich w lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne organizowane co roku pod egidą Związku Lekkoatletycznego Krajów Bałkańskich.

Igrzyska bałkańskie pierwszy raz odbyły się w 1929 roku, a w 1930 roku zostały oficjalnie uznane. W 1946 i 1947 zawody rozegrano pod nazwą Igrzysk Bałkanów i Europy Środkowej, a w imprezie uczestniczyła także reprezentacja Węgier. W kolejnych latach zawody w różnych konkurencjach – także lekkoatletyce – odbywały się w różnych lokalizacjach.

Edycje 
Kolorem zaznaczono edycje nieoficjalne

Zobacz też 
 Halowe mistrzostwa krajów bałkańskich w lekkoatletyce

Przypisy 

!